Жидких — русская фамилия. Известные носители:

 
 Жидких, Владимир Александрович (род. 1961) —  член Совета Федерации ФС РФ, депутат Государственной Думы.
 Жидких, Михаил Александрович (род. 1965) — музыкант.